

Culture et société 
 Le  est un chant et aussi une danse populaire, typiques des festivités de saint Antoine à Jaén et du carnaval à Zuheros, en Andalousie (Espagne). Ce chant et cette danse se pratiquent autour d'un feu. Les paroles, qui concernent l'amour et les relations familiales, sont amusantes, coquines et plutôt superficielles.
 Can't Stenchon the Mélenchon est un slogan politique employé par la France insoumise lors de la campagne présidentielle française de 2017, en soutien à Jean-Luc Mélenchon.

Patronyme 

 Alfonso Sánchez Melenchón, footballeur espagnol ;
 Jean-Luc Mélenchon (1951-), homme politique français ;
 Juan Melenchón (1908-1983), footballeur espagnol.

Patronyme hispanique